SVS är en förkortning som kan stå för flera saker, bland annat: 

 Svenska Vitterhetssamfundet
 Segelflygets Veteransällskap
 Sveriges veterinärmedicinska sällskap, en del av Sveriges veterinärförbund. 
 Svenska Spel
 Svenska Virtuella System AB (svs.se)